Power Tab Editor — нотный редактор для создания табулатур. Имеет множество инструментов, в том числе струнные, медные, духовые, клавишные, ударные. Power Tab также имеет вкладку с аккордами, вкладку где можно выбрать длительность ноты или эффект ноты. Power Tab принимает форматы других нотных редакторов, такие как gpx, gp3, gp4, gpt, tg. Программа создает партитуры в формате midi. В Power Tab также можно импортировать файлы MusicXml и ASCLL.

Редакторы табулатур